

Cinema 
 Belle speranze (High Hopes) – film del 1988 diretto da Mike Leigh
 High Hopes – film del 2006 diretto da Joe Eckardt

Musica 
 High Hopes – brano musicale di Frank Sinatra del 1959, colonna sonora del film Un uomo da vendere
 High Hopes – singolo dei Kodaline del 2013
 High Hopes – singolo di Bruce Springsteen del 2014
 High Hopes – album di Bruce Springsteen del 2014
 High Hopes – singolo dei Panic! at the Disco del 2018
 High Hopes/Keep Talking – singolo dei Pink Floyd del 1994

Televisione 
 High Hopes – serie televisiva gallese